Topolany bezeichnet

 Topolany, Gemeinde im Okres Vyškov, Tschechien
 Topolany, Ortsteil von Olomouc, Okres Olomouc, Tschechien
 Topolany, Einschicht in der Gemeinde Vilémov, Okres Chomutov, Tschechien
 Topoľany, Ortsteil von Michalovce, Okres Michalovce, Slowakei